Бучацька василіянська гімназія
 Холмська василіянська гімназія

Див. також 
 Колегіум василіян